Herlitz kan syfta på:
 Agneta Herlitz (född 1962), psykolog, professor
Annika Herlitz (född 1984), sångerska, musikalartist och röstskådespelare
Carl Herlitz (1914–2003), militär
 Carl-Gustaf Herlitz (1882–1961), finländsk bankman
Carl Wilhelm Herlitz (1895–1969), läkare
Gillis Herlitz (född 1944), etnolog och antropolog
Gunilla Herlitz (född 1960), journalist och företagsledare
 Ingeborg Herlitz (1898–1982), försäkringstjänsteman, politiker och kurator
Ivar Herlitz (1894–1966), företagare och ingenjör
Karl Herlitz (1853–1935), kommunpolitiker och försäkringstjänsteman
Lars Herlitz (1929–2001), professor och ekonomhistoriker
Nils Herlitz (1888–1978), historiker
Peter Herlitz (1936–2009), marinöverläkare och kommendör
 Robert Herlitz (1916–1983), chefredaktör
Stig Herlitz (1907–1987), läkare

Svenska efternamn